

Сілвердейл — місто, штат Пенсільванія
 Сілвердейл — переписна місцевість, штат Вашингтон